Caney Creek ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Caney Creek (Florida)
 Caney Creek (Missouri)
 Caney Creek (Tennessee)

Flüsse in den Vereinigten Staaten:
 Caney Creek (Texas)

Siehe auch:
 North Caney Creek